Ibsen peut désigner :

Patronyme 

 Björn Ibsen (1915-2007), anesthésiste danois ;
 Henrik Ibsen (1828-1906), dramaturge norvégien ;
 Zak Ibsen (1972-), footballeur international américain.

Toponyme 

 Avenue Ibsen, une voie du  de Paris, en France.

Divers 
 (5696) Ibsen, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. Il tire son nom d'Henrik Ibsen ;
 Le Prix international Ibsen récompense une personne, une institution ou une organisation qui a apporté de nouvelles dimensions artistiques dans le monde du théâtre.
Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme danois